est un bake-danuki dont les histoires se sont transmises sur l'île de Sado, particulièrement à Aikawa et Niigata. À Sado, les tanuki étaient appelés « mujina (狢) » : on le trouve alors sous le nom de Danzaburou-mujina (団三郎狢). Dans l'Ukiyo-e, son nom était écrit 同三狸. Avec le Shibaemon-tanuki de l'île d'Awaji , et le Yashima no Hage-tanuki de Kagawa, ils forment les « trois célèbres tanuki » du Japon.

Légende 
La plupart des histoires de Danzaburou, le commandant suprême des tanuki sur l'île de Sado, se concentrent sur sa façon de berner les humains. La nuit, il crée des structures semblables à des murs pour empêcher ceux qui se promenent ou rentrent chez eux de poursuivre leur chemin, il dupe les gens avec des mirages  et il vend des feuilles d'arbres en leur donnant l'aspect de l'or . Il crée également des mirages pour attirer les gens dans son antre (dont on dit qu'il s'agit d'un trou dans le sol ou d'une cave), en la faisant apparaître comme un splendide domaine. S'il tombe malade, Danzaburou se déguise en humain et consulte des médecins humains pour se faire soigner.

Cependant, sa réputation n'est pas exclusivement négative. Il prêterait souvent de l'argent aux personnes ayant des difficultés financières, bien que cet argent prêté ait été probablement obtenu en leurrant d'autres personnes afin qu'ils travaillent pour lui, ou alors détourné . Certaines histoires prétendent que Danzaburou rembourse ce qu'il vole : une histoire de la ville d'Orito (près d'Aikawa), rapporte que le tanuki laissa un billet à ordre scellé avec le nom de la victime, la somme d'argent prise et la date à laquelle cette somme devait être rendue. Quand ce jour arriva, la victime découvrit que le billet avait disparu et que le paiement avait été laissé à sa place. Par la suite, Danzaburou est déifié à Aikawa sous le nom de Futatsuiwa Daimyoujin (二つ岩大明神), suscitant une véritable adhésion populaire .

On raconte que la raison pour laquelle il n'y a pas de kitsune (renards) à Sado, c'est grâce à Danzaburou qui les a chassés, comme le rapportent deux légendes :

 Alors que Danzaburou voyage, il rencontre un kitsune et celui-ci lui demande de « l'amener à Sado ». Danzaburou lui répond : «Je vais vous y amener, mais ce sera difficile avec votre apparence. S'il vous plaît, changez de forme et devenez mes zōri. » Ainsi, le kitsune se métamorphose en zōri (les sandales que porte Danzaburou). Danzaburou les chausse et monte sur un bateau. Peu de temps après, Danzaburou prend un bateau pour Sado, et en pleine mer, il enlève ses zōri et les jette à la mer. Depuis lors, les kitsune n'ont plus jamais envisagé de prendre la mer pour aller à Sado.
 Alors que Danzaburou voyage, il rencontre un kitsune. Contrairement au kitsune, qui se vante de ses techniques, Danzaburou dit: , avant de disparaître. Peu de temps après, le cortège du daimyo arrive. Le kitsune saute sous un panier d'un seigneur féodal au sein du cortège, et se moque, , alors que le kitsune est immédiatement saisi et passé à l'épée pour avoir commis le crime de perturber le défilé. Le cortège n'était pas une fiction créée par Danzaburou, mais bel et bien un véritable défilé, Danzaburou savait à l'avance que celui-ci était sur le point de passer.

Plusieurs autres histoires sur les farces de Danzaburou circulent. L'une d'entre elles raconte qu'il a cessé de tromper les humains après avoir perdu un duel contre un homme pour déterminer qui était le plus rusé.

 Danzaburou trouve un jeune paysan, et pour le duper, il se déguise en jeune femme et fait semblant d'être incommodé. Le jeune paysan l'interpelle et Danzaburou répond : . Le paysan prend donc la responsabilité d'envoyer la femme voir un médecin, mais d'une certaine manière, il a l'intuition qu'il s'agit non pas d'une femme mais de Danzaburou et l'attache alors avec une corde. Le paysan dit au Danzaburou surpris : . Danzaburou, ayant un mauvais pressentiment, le supplie désespérément : . Le paysan lui demande  et ne le laisse pas partir, et celui-ci répond alors . Le paysan rit, , et ne le laisse pas du tout s'en aller. Peu de temps après, ils arrivèrent dans ce qui semblait être la maison du paysan. Danzaburou s'exclame :  et le paysan répond :  et réprimande sévèrement Danzaburou, qui finit par s'excuser sincèrement. Depuis, Danzaburou n'a plus jamais essayé de tromper les humains.

Origine probable 
A l'époque de Ère Meireki, en 1657, il y a des élevages de tanuki et leurs peaux étaient utilisées dans la fabrication de soufflets. Danzaburou était le nom d'un marchand d'Echigo qui aurait commencé à s'occuper et à essayer de protéger l'espèce des tanuki à Sado, et qui finit par être grandement respecté sur l'île. La théorie affirme que le tanuki lui-même a ensuite été vénéré comme un ujigami.

Dans la culture populaire 
Danzaburou apparaît en tant que boss dans le jeu vidéo 2013 Muramasa Rebirth. Il prend plusieurs formes au cours du combat, dont un cyclope et une paire de rokurokubi.

Danzaburou est sorti en tant que personnage jouable dans le jeu Smite, annoncé sur le compte Twitter officiel du jeu le 16 novembre 2020.

Références

Bibliographie 

 
 
 
 
 
 

Créature de la mythologie japonaise
Personnage de jeu vidéo
Japon au XVIIe siècle
Pages avec des traductions non relues